Episcopal Church of the Good Shepherd ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Episcopal Church of the Good Shepherd (Lake Charles, Louisiana), NRHP-ID: 83003607
 Episcopal Church of the Good Shepherd (Ogden, Utah), NRHP-ID: 73001864